Norbert Foster Beaver es un personaje ficticio de la serie de televisión de Nickelodeon llamada Los castores cascarrabias, interpretado por Nick Bakay en inglés y Humberto Solórzano para la serie en Latinoamérica.

Apariencia 

Norbert tiene un pelaje amarillento bronceado, una larga cabellera y una nariz púrpura puntiaguda con un par de dientes saliendo de ella. Además posee, como un castor, una cola café, tiene cuatro dedos en cada mano y pie de color negros. Norbert aspira ser un semental de Lipizzano.

Personalidad 

Es hermano gemelo reclinado de Daggett Doofus Beaver más viejo (por cuatro minutos) quien es el personaje secundario de la serie. Norbert se muestra generalmente como el más inteligente, centrado, astuto, maduro, sofisticado y es extremadamente sarcástico, tiene varios pasatiempos y con frecuencia e intencionalmente pronuncia mal las palabras para un efecto elegante o de burla. Frecuentemente juega con la mente de su hermano Daggett para introducirlo en líos. Su frase recurrente es “¡Gran abrazo!” (acompañado a menudo cuando le abraza Daggett).

Referencias culturales 

 En un episodio en que Norbert hace zapping y no ve nada más que conejos, en un canal se puede ver un grupo llamado Las Spice Conejitas con un éxito "Quieres ser mi zanahoria", siendo ésta una clara parodia de las Spice Girls y su éxito Wannabe.
 En el episodio en el que Norbert intenta ser un como un caballo lipizano, cuando el sargento señala a un lipizano haciendo una demostración se pone la melodía de El Chavo del 8.
 En el episodio "Vamos castores" cuando Norbert toma la máquina en forma de castor, en la pantalla se ve que dice "seek and destroy" puede que sea clara parodia a la canción Seek And Destroy de la banda famosa de metal Metallica.

Personajes de Los castores cascarrabias